Het WTA-tennistoernooi van Hamburg (officieel Hamburg European Open) van 2021 vond plaats van dinsdag 6 tot en met zondag 11 juli 2021 in de Duitse stad Hamburg. Het was de negentiende editie (de eerste sinds bijna twintig jaar) van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Hamburg 2021. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het stadion Am Rothenbaum.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel uit 2002 niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Oekraïense Dajana Jastremska bereikte de halve finale. Daarin 
werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De kwalificante Elena Gabriela Ruse uit Roemenië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Duitse Andrea Petković in twee sets met een tiebreak in de eerste set. Ruse wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure versloeg onder meer het zevende reekshoofd, Bernarda Pera, waarmee zij de kwartfinale bereikte – daarin moest zij de duimen leggen voor Andrea Petković.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Martina Hingis en Barbara Schett hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Lidzija Marozava en Renata Voráčová, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Jasmine Paolini en Jil Teichmann won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Astra Sharma en Rosalie van der Hoek in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Zwitserse Teichmann had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Italiaanse Paolini geen.

Behalve de Nederlandse Rosalie van der Hoek waren er verder geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Hamburg 2021
Hamburg